Bruno Dary (1952-), un général français ;
 Michel Dary (1945-), un homme politique français, ancien député européen ;
 René Dary (1905-1974), un acteur et réalisateur français ;
 Simon Dary (1900-1978), un écrivain, auteur et dramaturge français.